Michael Craig (ur. 1929) – brytyjski aktor
 Michael Craig (ur. 1977) – angielski piłkarz
 Michael Earl Craig – amerykański poeta